Жан-Луи́ Шлессе́р (, 12 сентября 1948 года, Нанси) — французский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе Формула-1 и спортивных автомобилей, известный также под прозвищем «Лис пустыни». Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе спортивных автомобилей, двукратный победитель ралли Париж-Дакар. Один из главных организаторов ралли-рейда Африка Эко Рейс. Племянник бывшего гонщика Формулы-1 Жо Шлессера.

Биография 
В 1981 году выступал в европейском чемпионате Формулы-3, стартовал в гонке «24 часа Ле-Мана», в которой занял 2-е место. В 1983 году был тест-пилотом команды Формулы-1 «Уильямс», участвовал в Гран-при Франции 1983 года, но не прошёл квалификацию. В 1985 году участвовал в различных чемпионатах по турингу, со следующего года стартовал в чемпионате мира спортивных автомобилей.

С 1987 года выступал в будущей команде Формулы-1 «Заубер», участвовавшей тогда в чемпионате спорткаров со своими автомобилями, оснащёнными двигателями «Мерседес-Бенц». В 1988 году заменил на Гран-при Италии в команде Формулы-1 «Уильямс» заболевшего Найджела Мэнселла. Единственная гонка в чемпионате мира закончилась для Шлессера за два круга до финиша, когда в него врезался обгонявший его на круг лидер гонки Айртон Сенна на автомобиле «Макларен». Обе машины сошли с дистанции, хотя и получили зачётные места, для «Макларена» эта гонка стала единственной в сезоне, которую ему не удалось выиграть.

В 1989-1990 годах Шлессер выиграл два титула чемпиона мира в гонках спортивных автомобилей. С 1989 года он регулярно стартовал в Ралли Париж-Дакар, в начале 1990-х годов создал собственный автомобиль для ралли-рейдов. Наибольший успех пришёл к нему в 1999-2000 годах, когда он дважды выигрывал Ралли Дакар на автомобиле собственной конструкции.

В июне 2008 года команда Шлессера приняла участие в Ралли Трансориенталь по маршруту Санкт-Петербург—Пекин.
11 января 2009 года Жан-Луи Шлессер выиграл Ралли «Африка Рейс», проходившее одновременно с южноамериканским Ралли Дакар. 9 января 2011 года Жан-Луи повторил своё достижение в Ралли «Африка Рейс».

Результаты гонок в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты выступлений на silhouet.com 
 

Родившиеся 12 сентября
Родившиеся в 1948 году
Родившиеся в Нанси
Автогонщики Франции
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на RAM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Williams
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Пилоты DTM из Франции
Автогонщики ралли «Дакар»
Раллисты по алфавиту
Раллисты Франции
Победители ралли «Дакар»